Il existe plusieurs lycées Denis-Diderot (nommés en l’honneur de l’écrivain français Denis Diderot, 1713-1784). Parmi eux, on trouve :
 en France
 le lycée Denis-Diderot situé à Carvin (Pas-de-Calais),
 le lycée Diderot situé à Paris,
 le lycée Denis-Diderot situé à Marseille (Bouches-du-Rhône),
établissements français de l’étranger
 le lycée Denis-Diderot situé à Marrakech (Maroc),
 le lycée Denis-Diderot situé à Nairobi (Kenya).

Voir aussi 
 Lycée en France
 Établissement scolaire français à l'étranger